Beaky Buzzard è un personaggio immaginario apparso nei cartoni animati Looney Tunes e Merrie Melodies. Beaky è un avvoltoio collorosso, con un piumaggio interamente nero eccetto uno strato bianco alla base del collo. Il collo, marcato da un enorme pomo d'Adamo, e la testa sono invece nudi; il becco è molto grande e colorato o in giallo o in arancione. Beaky Buzzard ha sempre stampato, sul suo volto eternamente assonnato, un sorriso sornione e beffardo.

Apparizioni 
La prima apparizione del personaggio risale al 1942, nel cartone Bunny e il condor, diretto da Bob Clampett (nome d'arte di Roger Clampett); l'intreccio narrativo si sviluppa nei fallimentari tentativi di Beaky, qui chiamato Killer, di catturare Bugs Bunny e portarlo al nido della sua tirannica madre. La voce originale di Beaky fu pensata sul modello di quella del pupazzo Mortimer Snerd, animato e doppiato dal ventriloquo Edgar Bergen; il doppiatore originale, che ha interpretato questo modello, fu Kent Rogers.

Nella pellicola del 1945: The Bashful Buzzard, è ancora Bob Clampett a riprendere il personaggio per un cartone animato che rispecchia da vicino il precedente, con la differenza che questa volta è la sfortuna di Beaky, e non le trappole di Bugs, a decretare i suoi insuccessi. Nello stesso periodo Beaky ha fatto anche numerose comparse nella oggettistica promozionale e nei fumetti Looney Tunes editi da Dell Comics, spesso accoppiato con un altro personaggio minore, tale Henery Hawk.

Nel 1946 Bob Clapmett lasciò lo studio, e per un po' Beaky non fece più comparsa. Successivamente, nel 1950, il personaggio è stato impiegato nel film: The Lion's Busy, diretto da Friz Freleng e doppiato da Mel Blanc. Fritz Freleng intervenne per modificare la personalità di Beaky, rendendolo più sveglio e pungente nei confronti di un fiacco leone di nome Leo. Nello stesso anno fu pubblicato un altro film della serie Merrie Melodies con Beaky fra i personaggi: Strife with Father, diretto da Bob McKimson; questa volta Beaky deve combattere contro la sua goffaggine, spronato dal padre, un passero, che cerca di insegnargli come vivere nel mondo.

In seguito Beaky ha fatto altre apparizioni minori; nella serie de: I favolosi Tiny (Tiny Toon Adventures) ha fatto da maestro al personaggio: Concord Condor; cameo nei film: Chi ha incastrato Roger Rabbit, Space Jam e Looney Tunes: Back in Action; nell'episodio "3 Days & 2 Nights of the Condor" della serie televisiva de: I misteri di Silvestro e Titti (Sylvester and Tweety Mysteries); in un episodio della serie Duck Dodgers, e, come cameo, nel videogioco Bugs Bunny: Lost in Time.

Collegamenti esterni 

Personaggi Looney Tunes
Uccelli immaginari